VM i snooker 2010, Betfred.com World Snooker Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan den 17 april och 3 maj 2010 i The Crucible Theatre i Sheffield, England. Australiensaren Neil Robertson vann sin första VM-titel efter att ha slagit skotten Graeme Dott i finalen med 18–13.

Händelser under turneringen
Steve Davis kvalificerade sig för VM för 30:e gången, vilket är nytt rekord. Hans deltagande innebär också att han har deltagit i VM-turneringar under fem olika decennier: 70-talet, 80-talet, 90-talet, 00-talet och 10-talet.

Davis seger i första omgången mot Mark King innebar dessutom att han blev den förste spelaren över 50 att vinna en match i The Crucible sedan Doug Mountjoy slog Alain Robidoux i VM 1993, och den äldste över huvud taget att vinna en VM-match sedan 59-årige Eddie Charlton slog Cliff Thorburn i VM 1989. Davis följde upp vinsten med att sensationellt slå ut regerande världsmästaren John Higgins i andra omgången.

John Higgins gjorde i förlustmatchen mot Steve Davis sitt 100:e century i The Crucible. Han är den andre någonsin, efter Stephen Hendry, att uppnå denna gräns.

Peter Ebdons förlust i första omgången mot Graeme Dott innebar att han för första gången på 15 år inte kommer att finnas bland topp-16 på världsrankingen säsongen 2010/11.

Neil Robertson blev den förste australiske finalisten sedan Eddie Charlton 1975, och den förste över huvud taget i The Crucible. Han var dessutom den förste finalisten utanför Brittiska öarna sedan kanadensaren Cliff Thorburn 1983.

Robertsons vinst i finalen mot Graeme Dott innebar att han blev den förste australiensiske vinnaren sedan Horace Lindrum 1952, en seger som dessutom var av omdiskuterat värde. Robertson är den förste segraren utanför Brittiska öarna sedan Cliff Thorburn 1980, och endast den fjärde icke-britten i historien efter nämnda Lindrum och Thorburn samt irländaren Ken Doherty.

Robertson slog bara en topp-16-spelare under turneringen, Ali Carter. Övriga spelare han slog på sin väg mot segern: Fergal O'Brien, Martin Gould, Steve Davis och Graeme Dott var alla rankade utanför topp-16.

Det gjordes 60 centuries under detta VM.

Resultat

Final

Huvudturnering

Kval
De sexton högst rankade spelarna i världen är direktkvalificerade till VM. I kvalet, som spelades 27 februari - 5 mars 2010 deltog de 80 spelare på main touren som inte är direktkvalificerade till huvudturneringen, samt ett fåtal ytterligare professionella spelare. Kvalet avgjordes i English Institute of Sport i Sheffield, England.

Källor

Externa länkar
World Snooker
Global Snooker

2010 i Storbritannien
Snookersäsongen 2009/2010
2010
Sportevenemang i Sheffield